Flaming Hearts – film del 1913 diretto da George D. Baker
Flaming Hearts – film del 1922 diretto da Clifford S. Elfelt
Black Roses (o Flaming Hearts) – film del 1936 di Paul Martin
Flammende Herzen (o Flaming Hearts) – film del 1978 diretto da Walter Bockmayer e Rolf Bührmann